Sabae kan have flere betydninger

 SABAE – Sammenslutningen af Bevidst Arbejdssky Elementer.
 Sabae (Japan) er navnet på en by i i det japanske Fukui Præfektur.